A 2018. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton férfi versenyszámát február 15-én és 16-án rendezték az Alpensia csúszóközpontban. Az aranyérmet a dél-koreai Yun Sung-bin nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A negyedik futamban az első három futam legjobb 20 versenyzője vehetett részt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Szkeleton a 2018. évi téli olimpiai játékokon